Mutine est une bière de la marque Brasserie des Abers.
Mutine est un groupe de musique français.
 Fréquence Mutine est une radio FM diffusée à Brest.